Z21 peut faire référence à:
 Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH], d'après la classification internationale des maladies ;
 Z 21 Wilhelm Heidkamp, un destroyer de la Kriegsmarine.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres